Brachodidae är en familj av fjärilar. Brachodidae ingår i överfamiljen Sesioidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brachodidae 132 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Brachodidae